Крапивенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Смоленская область
 Крапивенское сельское поселение — входит в Рославльский район

Тульская область
 Крапивенское сельское поселение — входит в Щёкинский район